Бо́рден  () — англомовне прізвище, пов'язане з такою ж назвою місцевості у графстві Кент. Сама назва, ймовірно, походить від давньоанглійського bar  («кабан») або bor  («пагорб») + denu  («долина») або denn («пасовище для свиней»).

Відомі носії прізвища:
 Аманда Борден (; 1977) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Гейл Борден (; 1801—1863) — американський (техаський) підприємець, видавець газет, винахідник.
  (; 1958) — американська кінорежисерка, сценаристка, кінопродюсерка та кінооператорка.
  (; 1906—1947) — американська акторка, епохи німого кіно.
 Роберт Лейрд Борден (; 1854—1937), Онтаріо — восьмий прем'єр-міністр Канади, адвокат, бізнесмен і ректор університетів Квінз та Макгілла.
  (; 1959) — американський рестлер і колишній бодібілдер, більш відомий як Стінг (). На даний час виступає в All Elite Wrestling (AEW). Він вважається одним із найвеличніших рестлерів усіх часів, кар'єра якого охоплює п'ять десятиліть. За свою кар'єру він виграв п'ятнадцять титулів чемпіона світу.

Примітки